Марија Хосе Мартинез Санчез је освојила турнир. У финалу је победила Јелену Јанковић резултатом 7:6(7:5), 7:5.

Носиоци

  Серена Вилијамс (полуфинале)
  Каролина Возњацки (треће коло)
  Динара Сафина (друго коло)
  Винус Вилијамс (четвртфинале)
  Светлана Кузњецова (друго коло) 
  Јелена Дементјева (треће коло)
  Јелена Јанковић (финале)
  Агњешка Радвањска (треће коло)

<li> Викторија Азаренка (друго коло)
<li> Саманта Стосур (одустала пре почетка турнира)
<li> Јанина Викмајер (треће коло)
<li> Флавија Пенета (друго коло)
<li> Франческа Скјавоне (друго коло)
<li> Нађа Петрова (четвртфинале)
<li> Вера Звонарјова (прво коло)
<li> Шахар Пер (треће коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
Квалификације

Међународно првенство Италије у тенису — жене појединачно
Међународно првенство Италије у тенису 2010.